Marans est le nom de deux  communes françaises : 
 Marans, en Charente-Maritime.
 Marans, ancienne commune du  Maine-et-Loire.

Marans est aussi le nom d'une race de poule issue de la région de Marans en Charente-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France